Керин Елејн Џонсон (; 13. новембар 1955), познатија као Вупи Голдберг (), америчка је глумица, књижевница, комичар и телевизијска личност. Добитница бројних признања, она је једна од 17 забављача који су освојили EGOT, што укључује награду Еми, награду Греми, награду Академије („Оскар“) и награду Тони. Године 2001, добила је награду Марк Твејн за амерички хумор.

Младост 

Карин Елајн Џонсон је рођена на Менхетну, Њујорк, 13. новембра 1955. као ћерка Еме Џонсон (рођена Харис; 1931–2010), медицинске сестре и учитељице, и Роберта Џејмса Џонсона млађег (1930–1993), баптистичког свештеника. Одгајана је у јавном стамбеном пројекту, Челси-Елиот зграде, у Њујорку.

Голдберг је своју мајку описала као „строгу, снажну и мудру жену“ која ју је одгајала као самохрана мајка са њеним братом Клајдом (око 1949 – 2015). Она је похађала је локалну католичку школу Ст Колумба. Њени скорашњи преци су мигрирали на север из Фејсвила, Џорџија; Палатка, Флорида; и Вирџинија. Она је напустила средњу школу Вашингтон Ирвинг.

Филмографија 

|-
| 1982. || || -{Citizen : I'm Not Losing My Mind, I'm Giving It Away}- || ||
|-
| 1985. || Боја пурпура || -{The Color Purple}- || Сели Џонсон ||
|-
| 1986. || || -{Jumpin' Jack Flash}- || Тери Долитл ||
|-
| 1987. || || -{Burglar}- || Бернис „Берни“ Роденбар ||
|-
| 1987. || Фатална лепота || -{Fatal Beauty}- || Рита Рицоли ||
|-
| 1988. || || -{The Telephone}- || Вашти Блу ||
|-
| 1988. || || -{Clara's Heart}- || Клара Мејфилд ||
|-
| 1989. || || -{Comicitis}- || себе ||
|-
| 1989. || || -{Beverly Hills Brats}- || себе ||
|-
| 1989. || || -{Homer & Eddie}- || Еди Керви ||
|-
| 1990. || Дух || -{Ghost}- || Ода Меј Браун ||
|-
| 1990. || || -{The Long Walk Home}- || Одеса Котер ||
|-
| 1991. || || -{Wisecracks}- || себе ||
|-
| 1991. || || -{Blackbird Fly}- || себе ||
|-
| 1991. || || -{Soapdish}- || Роуз Шварц ||
|-
| 1992. ||Сестре у акцији || -{Sister Act}- || Долорес ван Картијер/сестра Мери Кларенс ||
|-
| 1992. || || -{The Player}- || детектив Сузан Ејвери ||
|-
| 1992. || || -{Sarafina!}- || Мери Масембуко ||
|-
| 1992. || || -{The Magical World of Chuck Jones}- || себе ||
|-
| 1993. || || -{National Lampoon's Loaded Weapon}- || наредник Били Јорк ||
|-
| 1993. || || -{Naked in New York}- || -{Tragedy Mask on Theater Wall}- ||
|-
| 1993. || Произведено у Америци || -{Made in America}- || Сара Метјуз ||
|-
| 1993. ||Сестре у акцији 2 || -{Sister Act 2: Back in the Habit}- || Долорес ван Картијер/сестра Мери Кларенс ||
|-
| 1994. || || -{Liberation}- || ||
|-
| 1994. || Краљ лавова || -{The Lion King}- || хијена Шензи ||
|-
| 1994. || || -{The Little Rascals}- || Баквитова мајка ||
|-
| 1994. || Корина, Корина || -{Corrina, Corrina}- || Карина Вошингтон ||
|-
| 1994. || Звездане стазе: Генерације || -{Star Trek: Generations}- || Гајнан ||
|-
| 1994. || || -{The Pagemaster}- || Фантази ||
|-
| 1995. || || -{Boys on the Side}- || Џејн Делука ||
|-
| 1995. || || -{The Celluloid Closet}- || себе ||
|-
| 1995. || || -{Moonlight and Valentino}- || Силви Мороу ||
|-
| 1995. || || -{Theodore Rex}- || Кати Колтрејн ||
|-
| 1996. || Еди || -{Eddie}- || Едвин „Еди“ Френклин ||
|-
| 1996. || || -{Bordello of Blood}- || поцијент у болници ||
|-
| 1996. || || -{Bogus}- || Харијет Френклин ||
|-
| 1996. || || -{VR Troopers}- || ||
|-
| 1996. || || -{The Associate}- || Лорел Ајес ||
|-
| 1996. || Духови Мисисипија || -{Ghosts of Mississippi}- || Мирли Еверс ||
|-
| 1997. || || -{Pitch}- || себе ||
|-
| 1997. || || -{Mary Pickford: A Life on Film}- || водитељ/наратор ||
|-
| 1997. || || -{A Christmas Carol}- || -{The Ghost of Christmas Past}- ||
|-
| 1997. || || -{Destination Anywhere}- || Каби ||
|-
| 1997. || || -{In & Out}- || себе ||
|-
| 1997. || || -{In the Gloaming}- || сестра Мирна ||
|-
| 1997. || || -{An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn}- || себе ||
|-
| 1998. || || -{Titey}- || Ајсберг || глас
|-
| 1998. || || -{Alegria}- || -{Baby Clown}- ||
|-
| 1998. || || -{A Knight in Camelot}- || др Вивијен Морган ||
|-
| 1998. || || -{How Stella Got Her Groove Back}- || Делајла Ејбрахам ||
|-
| 1998. || || -{Junket Whore}- || себе ||
|-
| 1998. || || -{Rudolph the Red-Nosed Reindeer: The Movie}- || Стормела || глас
|-
| 1998. || || -{The Rugrats Movie}- || ренџер Маргарет || глас
|-
| 1999. || Алиса у земљи чуда || -{Alice in Wonderland}- || -{Cheshire Cat}- || глас
|-
| 1999. || Чаробна легенда о вилењацима || -{The Magical Legend of the Leprechauns}- || Велика Банши ||
|-
| 1999. || || -{Get Bruce}- || себе ||
|-
| 1999. || || -{The Deep End of the Ocean}- || Канди Блис ||
|-
| 1999. || Неприлагођена || -{Girl, Interrupted}- || Валери Овенс ||
|-
| 2000. || || -{The Adventures of Rocky and Bullwinkle}- || судија Камио ||
|-
| 2000. || || -{A Second Chance at Life}- || приповедач ||
|-
| 2000. || || -{More Dogs Than Bones}- || Клио ||
|-
| 2001. || || -{Golden Dreams}- || Калафија, краљица Калифорније (приповедач) ||
|-
| 2001. || || -{Kingdom Come}- || Рејнел Слокамб ||
|-
| 2001. || || -{Monkeybone}- || смрт ||
|-
| 2001. || Трка пацова || -{Rat Race}- || Вера Бејкер ||
|-
| 2001. || || -{The Hollywood Sign}- || ||
|-
| 2002. || || -{Searching for Debra Winger}- || себе ||
|-
| 2002. || || -{Showboy}- || себе ||
|-
| 2002. || Звездане стазе: Немезис || -{Star Trek: Nemesis}- || Гајнан ||
|-
| 2003. || || -{Unchained Memories: Readings from the Slave Narratives}- || приповедач ||
|-
| 2003. || || -{Pauly Shore Is Dead}- || себе ||
|-
| 2003. || || -{Bitter Jester}- || себе ||
|-
| 2003. || || -{Beyond the Skyline}- || себе ||
|-
| 2003. || || -{Blizzard}- || Близард || глас
|-
| 2003. || || -{Good Fences}- || Мејбел Спејдер ||
|-
| 2004. || || -{Pinocchio 3000}- || Сиберина || глас
|-
| 2004. || || -{The N-Word}- || себе ||
|-
| 2004. || || -{SuperBabies: Baby Geniuses 2}- || себе ||
|-
| 2004. || || -{Jiminy Glick in Lalawood}- || себе ||
|-
| 2004. || Краљ лавова 3: Хакуна Матата || -{The Lion King 1½}- || Шензи || глас
|-
| 2005. || || -{The Aristocrats}- || себе ||
|-
| 2005. || || -{Racing Stripes}- || Франи || глас
|-
| 2005. || || -{The Magic Roundabout}- || Ерминтруд ||
|-
| 2006. || || -{Doogal}- || Ерминтруд || глас
|-
| 2006. || || -{Everyone's Hero}- || Дарлин || глас
|-
| 2006. || ||-{Farce of the Penguins}- || Хелен || глас
|-
| 2007. || || -{ Homie Spumoni}- || Телма ||
|-
| 2007. || || -{If I Had Known I Was a Genius}- || -{Mom}- ||
|-
| 2007. || || -{Nuremberg: A Vision Restored}- || себе ||
|-
| 2007. || || -{Mr. Warmth: The Don Rickles Project}- || себе ||
|-
| 2007. || || -{Our Country USA to Z}- || себе || глас
|-
| 2007. || || -{The Sophisticated Misfit}- || себе ||
|-
| 2007. || || -{Stream}- || Џоди ||
|-
| 2010. || Прича о играчкама 3 || -{Toy Story 3}- || Развучени || глас
|-
| 2011. || Мапетовци || -{The Muppets}- || себе ||
|-
| 2014. || Нинџа корњаче || -{Teenage Mutant Ninja Turtles}- || Бернадет Томпсон ||
|}

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 Interview with The Sunday Telegraph, May 2009
 Whoopi Goldberg interview with KVUE-TV in 1987 about her movie Burglar from Texas Archive of the Moving Image.

Рођени 1955.
Америчке глумице
Афроамеричке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Тони
Добитници награде Сатурн
Људи под псеудонимом
Амерички гласовни глумци
Биографије живих особа
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози